PMO steht als Abkürzung für:
 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, siehe Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau
 Parteien und Massenorganisationen, siehe Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR
 PayMaster's Office, das europäische Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche
 Phosphorodiamidat-Morpholino-Oligomer (PMOs)
 Planetary-Mass Object,  in der Astronomie ein Objekt planetarer Masse
 Polymethylenoxid, einen Alternativname für den Kunststoff Polyformaldehyd
 Project Management Office, eine organisatorische Einheit im Zusammenhang mit dem Projektmanagement
 den IATA-Code des Flughafens Palermo-Punta Raisi

Abkürzung